

Brasil 
Rua Haddock Lobo (Rio de Janeiro) — rua da cidade do Rio de Janeiro
Rua Haddock Lobo (São Paulo) — rua da cidade de São Paulo

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos